All American Open (PGA Tour), een voormalig golftoernooi voor mannen
 All American Open (LPGA Tour), een voormalig golftoernooi voor vrouwen